Xingguo-Tempel (chin. 兴国寺; Pinyin: Xingguo si) bezeichnet folgende buddhistische Tempel oder historische Stätten:

 Xingguo-Tempel (Qin’an) 兴国寺 (Kreis Qin’an, Provinz Gansu, Denkmal der Volksrepublik China)
 Pagode des Xingguo-Tempels in Jiecun 解村兴国寺塔 (Tang-Dynastie) (Kreis Boye, Provinz Hebei, Denkmal der Volksrepublik China)
 Pagode des Xingguo-Tempels von Weishi 尉氏兴国寺塔 (Kreis Weishi, Provinz Henan, Denkmal der Volksrepublik China)
 Xingguo chansi 兴国禅寺 (Jinan, Provinz Shandong, Qianfo Shan, Nationaler Schwerpunkttempel des Buddhismus in han-chinesischen Gebieten)